Фраксионамијенто лас Лимас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Лимас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксионамијенто лас Лимас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику